Mörholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mörholm (vid Haverö, Nagu), Åboland, 
 Mörholm (vid Brännskär, Nagu), Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar